Драфт расширения НХЛ 1998 года состоялся 26 июня, за день до проведения входного драфта. Новый клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторз» выбрал по одному игроку из каждой команды лиги для комплектования собственного состава.

Выбор игроков

Итоги драфта 
Всего на драфте было выбрано 26 хоккеистов из 5 стран — 5 вратарей, 8 защитников и 13 нападающих.

Ссылки 
 
 

Национальная хоккейная лига
Драфты НХЛ